Rafael Ferrando (ur. w 1966) – hiszpański astronom amator. W 1996 roku założył amatorskie obserwatorium astronomiczne Pla D’Arguines (Observatorio Astronomico Pla D’Arguines) w Segorbe w Walencji.

W latach 2001–2011 odkrył 238 planetoid – 198 samodzielnie oraz 40 wspólnie z innymi osobami. Odkrył także rozpad komety C/2003 S4 oraz supernową SN 2008hr.

W uznaniu jego pracy jedną z planetoid nazwano (161545) Ferrando.

Lista odkrytych planetoid

Przypisy 

Hiszpańscy astronomowie XX wieku
Hiszpańscy astronomowie XXI wieku
Hiszpańscy astronomowie amatorzy
Odkrywcy planetoid
Odkrywcy supernowych
Osoby upamiętnione nazwami planetoid
Urodzeni w 1966
Hasła utworzone w ramach Tygodni Tematycznych 2019